Рыбчи́нский или Рыбчи́нски () — фамилия польского происхождения. Женская форма — . Известные носители:

Рыбчински(й) 
 Рыбчинский, Виктор Антонович (род. 1960) — белорусский актёр театра и кино.
 Рыбчински, Витольд (род. 1943) — канадско-американский архитектор, писатель.
 Рыбчинский, Дмитрий Дмитриевич (род. 1998) — российский футболист.
 Рыбчинский, Евгений Юрьевич (род. 1969) — украинский поэт, композитор и продюсер, автор песен, журналист, копирайтер.
 Рыбчинский, Збигнев (род. 1949) — польский кинематографист.
 Рыбчинский, Тадеуш (1923—1998) — британский экономист и педагог.

